Maslowski ou Masłowski peut désigner :

Patronyme 

 Bolesław Masłowski (1851-1928), chimiste polonais ;
 Igor B. Maslowski (1914-1999), traducteur et un auteur français de roman policier ;
 Stanisław Masłowski (1853-1926), peintre polonais.